1.HMNL 2001./02. je bila jedanaesta sezona najvišeg ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 12 momčadi, a prvak je postala momčad "Split Gašperov".

Sustav natjecanja 
12 klubova se natjecalo dvokružnim ligaškim sustavom (22 kola).

Ljestvica

Povezani članci 
 Druga hrvatska malonogometna liga 2001./02. 
 Hrvatski malonogometni kup 2001./02.

Vanjske poveznice

Izvori 
 ljestvica 2001./02., futsalplanet.com (wayback arhiva) 
 rezultati i raspored utakmica 2001./02., futsalplanet.com

2001./02.